En Pologne, Żelazków peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Żelazków, une gmina du powiat de Kalisz ;
 Żelazków, un village du powiat de Kalisz, chef-lieu de la gmina précédente ;
 Żelazków, un village du powiat de Słupca.